Germania
 Rheinisches Landesmuseum Bonn – museo archeologico di Bonn
 Rheinisches Landesmuseum Trier – museo archeologico di Treviri